Kentaurok, mitológiai lények

Tudomány és technika
 Kentaur, csillagkép 
 Alfa Centauri hármascsillag, a Naprendszerhez legközelebbi csillagcsoport
 Kentaur típusú objektumok, égitestek a Naprendszerben
 Centaur, amerikai hordozórakéta fokozat

Zene, film, irodalom
 Centaur, magyar együttes
 Kentaur, az Almárium zenekar utódegyüttese
 Kentaur (1946) Karinthy Ferenc regénye
 A Kentaur  (1963), John Updike regénye
 Kentaurok a Harry Potter-univerzumban
 Kentaurok Vytautas Zalakevicius 1979-ben bemutatott filmje

Személyek
Kentaur, született Erkel László (1965) festő, látványtervező, akcióművész, zenész

Jegyzetek